Куп европских шампиона 1984/85. је било 30. издање Купа шампиона, најјачег европског клупског фудбалског такмичења. Финале је одиграно 29. маја 1985. на стадиону Хејселу у Бриселу. У том мечу Јувентус је победио Ливерпул са 1-0, голом Мишела Платинија. Јувентусу је то била прва титула. То финале је остало у сенци Хејселске трагедије у којој је страдало 39 навијача.

Резултати

Квалификације

Осмина финала

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Види још 
 УЕФА куп 1984/85.
 Куп победника купова 1984/85.

Спољашње везе 
 Сезона 1984/85. на сајту УЕФА
 Резултати Купа шампиона

Сезоне УЕФА Лиге шампиона
Сезона 1984/85. у УЕФА такмичењима